Oude Aa peut faire référence à :
 Oude Aa, rivière néerlandaise du Brabant-Septentrional, cours supérieur du Bakelse Aa.
 Oude Aa, rivière néerlandaise de Drenthe, partie du Drentsche Aa.